Youpi désigne :
 une expression de joie ;
 l'émission Youpi ! L'école est finie ;
 un magazine pour enfants distribué par le groupe français Bayard Presse ;
 une des appellations des Hezhen, un groupe ethnique de Chine et de Russie qui se vêtait de peaux de poisson, dont il tire ce nom ;
 Youppi! est la mascotte des Canadiens de Montréal.